Caspian X, een personage uit de kinderboekenserie De Kronieken van Narnia, van C.S. Lewis
 De Kronieken van Narnia: Prins Caspian (boek), het vierde boek van deze serie
 De Kronieken van Narnia: Prins Caspian (film), een Amerikaanse film uit 2008 gebaseerd op dit boek
 De Kronieken van Narnia: Prins Caspian (soundtrack)
 The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (computerspel), een computerspel uit 2008
 Caspian Airlines, een Iraanse luchtvaartmaatschappij
 Caspian (Michigan), een plaats in de Verenigde Staten